Acanalonia  — род равнокрылых цикадовых насекомых из семейства Acanaloniidae (Fulgoroidea, Homoptera). Новый Свет. Около 70 видов.

Распространение 
Северная Америка (Канада, США), Центральная и Южная Америка. Единственный североамериканский представитель подсемейства Acanaloniinae. 19 видов встречаются к северу от Мексики, остальные южнее. 1 вид завезён в Италию.

Описание 
Среднего и мелкого размера цикадки (длина около 1 см). Форма тела компактная, голова короткая и широкая. Ноги короткие и крепкие. Усики короткие, оцеллии мелкие. Фотография «зубчатых колёс» задних ног Acanalonia conica, сделанная с помощью конфокальной микроскопии, стала одним из победителей последнего 11-го ежегодного конкурса научных фотографий «Olympus BioScapes 2014 (International Digital Imaging Competition)».

Систематика 
Около 70 видов. Род был впервые выделен в 1839 году итальянским энтомологом Максимилианом Спинолой (Spinola, 1780—1857). Включается в состав семейства Acanaloniidae (Fulgoroidea).

 Acanalonia affinis (Fowler, 1900)
 Acanalonia albacosta (Caldwell, 1947)
 Acanalonia bivittata (Say, 1825); = Aacanalonia bivitatta (Van Duzee, 1916), Acanonia bivittata (Stål, 1862), Acanonia malina (Schaum, 1850), Amphiscepa bivittata (Glover, 1877), Amphiscepa malina (Germar, 1830), Flata bivittata (Say, 1825), Poeciloptera bivittata (Schaum, 1850) and Poeciloptera nana (Walker, 1851)
 Acanalonia brevifrons (Muir, 1924)
 Acanalonia caelata (Fowler, 1900)
 Acanalonia calida (Fowler, 1904); = Amphiscepa calida. (Fowler, 1904)
 Acanalonia carinata (Metcalf, Bruner, 1930)
 Acanalonia chloris (Berg, 1879); = Acanonia chloris (Berg, 1879)
 Acanalonia clarionensis (Van Duzee, 1933)
 Acanalonia clypeata (Van Duzee, 1908)
 Acanalonia coacta (Schmidt, 1908)
 Acanalonia complanata (Walker, 1851); = Poeciloptera complanata (Walker, 1851)
 Acanalonia concinnula (Fowler, 1900); = Acanolonia conica (Neiswander, 1931)
 Acanalonia conica (Say, 1830); = Acanalonia paminae (Fowler, 1901), Acanalonia panimae (Fowler, 1900), Acanonia conica (Schaum, 1850), Chlorochara conica (Forbes, Hart, 1900), Chlorochroa conica (Forbes, Hart, 1900), Flata conica (Say, 1830) and Poeciloptera conica (Walker, 1852)
 Acanalonia decens (Stål, 1864); = Acanonia decens (Stål, 1864)
 Acanalonia delicatula (Fowler, 1900)
 Acanalonia depressa (Melichar, 1901)
 Acanalonia dubia (Fowler, 1900)
 Acanalonia ecuadoriensis (Schmidt, 1908)
 Acanalonia excavata (Van Duzee, 1933)
 Acanalonia fasciata (Metcalf, 1923)
 Acanalonia gaumeri (Fowler, 1900)
 Acanalonia grandicella (Doering, 1932)
 Acanalonia gundlachi (Metcalf, Bruner, 1930)
 Acanalonia hadesensis (Caldwell, 1938)
 Acanalonia humeralis (Caldwell, 1947)
 Acanalonia immaculata (Kirkaldy, 1907); = Amphiscepa immaculata (Kirkaldy, 1907)
 Acanalonia impressa (Metcalf, Bruner, 1930)
 Acanalonia inclinata (Melichar, 1901)
 Acanalonia insularis (Metcalf, Bruner, 1930)
 Acanalonia invenusta (Doering, 1932)
 Acanalonia laticosta (Doering, 1932)
 Acanalonia latifrons (Walker, 1851); = Acanonia latifrons (Stål, 1862)Stål C. 1862 Synonymiska och systematiska anteckningar öfver Hemiptera Ofversigt af Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. Stockholm, 19: 479—504. and Poeciloptera latifrons (Walker, 1851)
 Acanalonia laurifolia (Walker, 1858);Walker F. 1858 Supplement In: Walker F. 1858 — Supplement. List of the specimens of Homopterous insects in the collection of the British Museum, p. 1-307. = Acanonia laurifolia (Stål, 1862) and Poeciloptera laurifolia (Walker, 1858)
 Acanalonia lineata (Metcalf, Bruner, 1930)
 Acanalonia mollicula (Van Duzee, 1914)Van Duzee E. P. 1914 A preliminary list of the Hemiptera of San Diego County, California Transactions of the San Diego Society of Natural History. San Diego, Cal, 2: 1-57.
 Acanalonia ohausi (Schmidt, 1908)
 Acanalonia parva (Doering, 1932); = Acanatonia parva (Stroud, 1950)
 Acanalonia plana (Van Duzee, 1907);Van Duzee E. P. 1907 Notes on Jamaican Hemiptera: A report on a collection of Hemiptera made on the Island of Jamaica in the spring of 1906 Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Buffalo, N. Y, 8(5): 3-79. = Amphiscepa plana (Van Duzee, 1907)
 Acanalonia planata (Ball, 1933)Ball E. D. 1933 Notes on the Fulgoridae with some new species Psyche, 40: 145—150.
 Acanalonia puella (Van Duzee, 1923)Van Duzee E. P. 1923 Expedition of the California Academy of Sciences to the Gulf of California in 1921 — The Hemiptera (Trus Bugs, etc.) Proceedings of the California Academy of Sciences. San Francisco. (Ser. 4), 12: 123—200.
 Acanalonia pumila (Van Duzee, 1908); = Amphiscepa pumila (Van Duzee, 1908)
 Acanalonia saltonia (Ball, 1933)
 Acanalonia servillei (Spinola, 1839);Spinola M. 1839 Essai sur les Fulgorelles, sous-tribu de la tribu des Cicadaires, ordre des Rhyngotes. (Suite) Annales de la Société Entomologique de France. Paris, 8: 339—454. = Acanomia sermibler (Valdes Ragues, 1910), Acanomia servillei (Valdes Ragues, 1914), Acanonia lata (Stål, 1862), Acanonia quadrata (Stål, 1862), Acanonia robusta (Stål, 1862), Acanonia servillei (Amyot, Serville, 1843),Amyot C. J. B. & Serville J. G. 1843 Deuxième partie. Homoptères. Homoptera Latr Histoire Naturelle des insectes. Hemiptères, 1843: 1-676. Acononia servillei (Smith, 1890), Flata servillei (Guérin-Méneville, 1856), Poeciloptera lata (Walker, 1851), Poeciloptera quadrata (Walker, 1851) and Poeciloptera robusta (Walker, 1851)
 Acanalonia similis (Doering, 1932)
 Acanalonia sublinea (Walker, 1858); = Acanonia sublinea (Stål, 1862) and Poeciloptera sublinea (Walker, 1858)
 Acanalonia tehuacana (Caldwell, 1947)
 Acanalonia theobromae (Fennah, 1945)Fennah R. G. 1945 The Fulgoroidea, or lanternflies, of Trinidad and adjacent parts of South America Proceedings of the United States National Museum. Washington, 95: 411—520.
 Acanalonia tripartita (Caldwell, 1947)
 Acanalonia umbellicauda (Fennah, 1945)
 Acanalonia umbraculata (Fabricius, 1803);Fabricius J. C. 1803 Rhyngota In: Fabricius J. C. 1803 — Systema Rhyngotorum secundum ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus, 1803. p. 1-101. = Acanalonia florea (Stål, 1862),Stål C. 1862 Bidrag till Rio de Janeiro-tratkens Hemipterfauna.II Handlingar. Kongliga Svenska Vetenskaps Akademien. Stockholm, 3(6): 1-75. Acanonia florea (Stål, 1869), Acanonia umbraculata (Schaum, 1850), Flata umbraculata (Fabricius, 1803),Melichar L. 1923 Homptera, fam. Acanaloniidae, Flatidae et Ricaniidae Genera Insectorum. Bruxelles, 182: 1-185. Paeciloptera umbraculata (Lethierry, 1890) and Poeciloptera umbraculata (Burmeister, 1835)Burmeister H. C. C. 1835 Schnabelkerfe. Rhynchota. Fascicule 1 In: Burmeister H. C. C. 1835 — Handbuch der Entomologie, 2. p. 99-183.
 Acanalonia varipennis (Walker, 1858); = Acanonia varipennis(Stål, 1862), Poeciloptera varipennis (Walker, 1858) and Poeciloptera viridissima (Walker, 1858)Walker F. 1858 Homoptera. Descriptions of new species from various genera In: Walker F. 1858 — Insecta saundersiana : or characters of undescribed insects in the collection of William Wilson Saunders, 1858. p. 30-56.
 Acanalonia viequensis (Martorell, 1951)Caldwell J. S. & Martorell L. F. 1951 Review of the Auchenorynchous Homoptera of Puerto Rico (Homoptera) The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico. Rio Piedras, 34: 1-269.
 Acanalonia virescens (Stål, 1864); = Acanonia virescens (Stål, 1864) and Acauloma virescens (Herrera, 1923)
 Acanalonia viridica (Schmidt, 1932)Schmidt E. 1932 Neue und bekannte Zikadengattungen und Arten der neuen Welt . (Hemipt.-Homopt.) Entomologische Zeitung. Herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin. Stettin, 93: 35-54.
 Acanalonia viridis (Melichar, 1901)
 Acanalonia viriditerminata (Lethierry, 1881);Lethierry L. F. 1881 Liste des Hémiptères recueillis par M. Delauney à la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Barthelemy Annales de la Société entomologique de Belgique. Bruxelles, 25: 8-19. = Carthaea simillima Lethierry (1881 Carthaea) and Carthaea viriditerminata (Lethierry, 1881)
 Acanalonia viridula'' (Metcalf, Bruner, 1930)

Примечания

Литература 
 Doering K. C. 1932. The genus Acanalonia in America north of Mexico. Ann. Entomol. Soc. Am. 25:758-786.

Ссылки 
 Acanalonia Spinola, 1839. hemiptera-databases.org 
 Genus Acanalonia Spinola, 1839. College of Agriculture & Natural Resources (canr.udel.edu) 
 Genus Acanalonia. bugguide.net 

Иссиды
Насекомые Северной Америки
Насекомые Южной Америки
Роды полужесткокрылых